Mirna – rzeka w Chorwacji
 Mirna – gmina w Słowenii
 Mirna – wieś w Słowenii